140. længdegrad kan henvise til:

 140. vestlige længdekreds
 140. østlige længdekreds